«Там, за горизо́нтом» — советский двухсерийный художественный фильм 1975 года, производственная драма. Второй завершающий фильм авиационной кинодилогии, начатой фильмом «За облаками — небо» (1973).

Сюжет 
Пришедший на авиационный завод молодой инженер Дмитрий Жерехов (Юрий Богатырёв) пытается доказать директору, что необходимо переходить на новые методы организации производства. Его поддерживает и опытный испытатель Алексей Седых, и инженер-испытатель Людмила Руднева. Дмитрий нравится Людмиле, но его жёсткость и рационализм усложняют их отношения.

В ролях 
 Юрий Богатырёв — Дмитрий Жерехов
 Елена Чухрай — Людмила Руднева
 Анатолий Солоницын — Бочажников
 Всеволод Санаев — Викентий Кириллович
 Владислав Дворжецкий — Сергей Руднев
 Олег Ефремов — профессор
 Лариса Малеванная — Полина
 Юрий Назаров — Степан Жерехов
 Геннадий Сайфулин — Алексей Седых
 Сергей Никоненко — Саенко
 Игорь Ясулович — Корецкий
 Юрий Каюров — зам. министра
 Клара Лучко — Зинаида Бочажникова
 Юрий Демич — Сергей
 Вера Лескова — Лена
 Борис Голдаев — Фокин
 Виктор Рождественский — Алексей Степанович

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Юрий Егоров
 Авторы сценария: Юзеф Принцев, Юрий Егоров
 Оператор: Евгений Давыдов
 Композитор: Марк Фрадкин
 Художник-постановщик: Игорь Бахметьев
 Звукорежиссёр: Николай Озорнов
 Текст песен: Роберт Рождественский

Ссылки 
 Фильм на сайте киностудии им. Горького

Фильмы СССР 1975 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Юрия Егорова
Фильмы_о_лётчиках
Фильмы об авиации